Borg steht für:

 Borg (Familienname) – siehe dort zu Namensträgern
 Borg (Hausschwein), ein jung kastrierter Eber
 ein fiktives Volk im Star-Trek-Universum, siehe Völker und Gruppierungen im Star-Trek-Universum#Borg
 Kurzform für Cyborg
 Borg (DNA), eine DNA in Archaeen

Borg ist der Name folgender Orte:
 Borg (Saargau), Ortsteil der Gemeinde Perl im Saarland
 Borg (Ribnitz-Damgarten), Ortsteil der Stadt Ribnitz-Damgarten in Mecklenburg-Vorpommern
 Borg (Walsrode), Ortsteil der Stadt Walsrode in Niedersachsen
 ein Ortsteil der Gemeinde Menslage in Niedersachsen
 ein Ortsteil der Gemeinde Rosche in Niedersachsen
 ein Ortsteil der Gemeinde Norrköping in Schweden
 Borg í Grímsnesi, Ort auf Island
 Borg (Lofoten), Ausgrabungsstätte auf der Insel Vestvågøy in Norwegen

Bauwerke:
 Borg an der Aller, abgegangene Burg in Winkel, Niedersachsen

BORG steht als Abkürzung für:
 Bundesoberstufenrealgymnasium, Schulform in Österreich, siehe Oberstufenrealgymnasium

Siehe auch:
 Haus Borg
 Borch
 Bork
 Borg El Arab
 Borga
 Mega Borg

Abkürzung